Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Lipin – kazachski hokeista

Miejscowości w Polsce:
 Lipin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice
 Lipin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski